Mapu steht für:
 Abraham Mapu (1808–1867), litauischer hebräischer Schriftsteller 
 Mapu (Yunxiao), Gemeinde Mapu (马铺乡) des Kreises Yunxiao der Stadt Zhangzhou in der chinesischen Provinz Fujian

Die Abkürzung MAPU steht für:
 Movimiento de Acción Popular Unitaria, chilenische Partei 

MAPU